Das Wiesbaden Tennis Open 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Wiesbaden. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 3. bis 8. Mai 2022 statt.

Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 durften die Spielerinnen aus Russland und Belarus nicht unter ihrer Flagge antreten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Wiesbaden